Omar Milanetto (Venaria Reale, 30 de novembro de 1975) é um futebolista profissional italiano, defensor, milita no Genoa CFC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas do Modena Football Club
Naturais de Venaria Reale